КПЭ — это сокращение от:
 Коммунистическая партия Эквадора
 Коммунистическая партия Эстонии
 Концентрированные потоки энергии
 Ключевые показатели эффективности